Die 21. Mannschafts-Weltmeisterschaft der Herren ( 2007 Men's World Team Squash Championships) fand vom 6. bis 12. Dezember 2007 in Chennai, Indien statt. Insgesamt traten 29 Mannschaften an.

Der englischen Mannschaft gelang die erfolgreiche Titelverteidigung mit einem 2:1-Erfolg im Endspiel über Australien. Es war der insgesamt vierte Weltmeistertitel für England nach 1995, 1997 und 2005. Im Finale konnte Australien zunächst in Führung gehen, nachdem David Palmer mit 3:2 gegen Nick Matthew gewann. Die beiden anschließenden Partien gewannen James Willstrop und Peter Barker jedoch glatt mit 3:0 gegen Stewart Boswell und Cameron Pilley. Zur englischen Mannschaft gehörte außerdem Lee Beachill, der im Finale nicht eingesetzt wurde. Auf australischer Seite setzte Scott Arnold aus. Zuvor hatte sich England im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:1 durchgesetzt, während Australien die ägyptische Mannschaft mit 2:1 bezwang. Im Spiel um Platz drei unterlag Ägypten den Franzosen mit 0:2: Grégory Gaultier und Thierry Lincou besiegten Amr Shabana und Wael El Hindi jeweils mit 3:1.

Die deutsche Mannschaft belegte den 16. Platz. Nach einem zweiten Platz in Gruppe A gingen alle nachfolgenden Partien für die Mannschaft verloren. Österreich verpasste klar die Qualifikation für die Finalrunde und belegte am Ende den 24. Platz. Eine Schweizer Mannschaft trat nicht an.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden gemäß ihrer Setzung in acht Gruppen einander zugelost, die Gruppengröße variierte dabei zwischen drei und vier Mannschaften. Innerhalb der Gruppen wurde im Round Robin-Modus gespielt, die beiden bestplatzierten Mannschaften erreichten die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurden. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens fünf Spielern, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bestritten. Eine Mannschaft hatte gewonnen, wenn ihre Spieler zwei der Einzelpartien gewinnen konnten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spieler.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2007
Squashturnier 2007
Squashturnier in Chennai